Demierre ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Claude Demierre (* 1961), Schweizer Politikerin
 Jacques Demierre (* 1954), Schweizer Komponist und Pianist
 Maurice Demierre (1957–1986), Schweizer Entwicklungshelfer
 Serge Demierre (* 1956), Schweizer Radsportler